Slawik oder Sławik ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Slawik (1900–1997), österreichischer Japanologe
 Alfred Slawik (1913–1973), österreichischer SS-Oberscharführer
 Christiane Slawik (* 1964), deutsche Fotografin und Autorin
 Eckhard Slawik, Astronom und Fotograf

 Han Slawik (* 1944), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Henryk Sławik, polnischer Politiker
 Johannes Slawik (1892–nach 1945), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Nyke Slawik (* 1994), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Slavik